Il doppio del torneo di tennis Launceston Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Richard Fromberg e Patrick Rafter che hanno battuto in finale Nick Brown e Andrew Foster 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Donald Johnson /  Leander Paes (semifinali)
 Nick Brown /  Andrew Foster (finale)

 Martin Blackman /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Richard Fromberg /  Patrick Rafter (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Launceston Challenger 1992